Иттен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Иттен, Иоганнес (1888—1967) — швейцарский художник, теоретик нового искусства и педагог.
 Иттен, Седрик (род. 1996) — швейцарский футболист, играющий на позиции полузащитника.